Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2008 года прошёл 8—10 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА». Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат мира в помещении, прошедший 7—9 марта в испанской Валенсии. На протяжении 3 дней было разыграно 30 комплектов медалей.

Зимой 2008 года также были проведены чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики.

 25—26 января — чемпионат России по бегу на 100 км в помещении (Москва)
 2—3 февраля — чемпионат России по многоборьям в помещении (Санкт-Петербург)

Соревнования 
Высокие результаты показали стайеры-мужчины в беге на 5000 метров. Сразу 7 человек «выбежали» из 14 минут, ставший пятым Степан Киселёв установил новый рекорд России среди молодёжи (до 23 лет) — 13.50,50, а победил с лучшим результатом сезона в Европе один из лидеров сборной России Сергей Иванов — 13.46,63.

Высокие скорости были характерны для большинства забегов чемпионата. В борьбе Дмитрия Богданова и Юрия Колдина на дистанции 800 метров родились одни из лучших результатов мирового сезона — 1.46,24 и 1.46,36 (2-й и 3-й соответственно).

В заключительный день чемпионата Дмитрий Богданов записал в свой актив ещё одно знаменательное достижение. Вместе с партнёрами по сборной Московской области, Романом Трубецким, Дмитрием Букреевым и олимпийским чемпионом Юрием Борзаковским, он установил новый рекорд Европы в эстафете 4×800 метров — 7.15,77. Предыдущее достижение (7.17,8) было показано в далёком 1971 году сборной СССР на чемпионате Европы в помещении.

Жесточайшая конкуренция на дистанции 400 метров у женщин привела к тому, что в решающий забег не отобрались многие именитые легкоатлетки. Так, Олесе Форшевой для выхода в финал не хватило результата 51,99 и ей пришлось довольствоваться участием в утешительном забеге. Первые четыре участницы по итогам предварительных забегов заняли первые четыре места в мировом рейтинге сезона. Улучшить своё время в финале, причём существенно, удалось лишь Олесе Зыкиной, ставшей чемпионкой страны с гроссмейстерским временем 51,09.

На рекордных рубежах шла борьба в секторе для прыжка в высоту. У мужчин сразу 6 финалистов преодолели планку на отметке 2,30 м и выше, тройка призёров прыгнула выше 2,35 м. В борьбе за чемпионство Ярослав Рыбаков и Андрей Терёшин штурмовали 2,40 м — новый рекорд России, но безуспешно. С новым личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире 2,38 м победителем стал Рыбаков, до взятия данной высоты проигрывавший Терёшину по попыткам. Андрей Сильнов стал только третьим с прыжком на 2,36 м и не отобрался на чемпионат мира (от команды можно заявить не более 2 человек на вид). В этом же секторе, но у женщин, борьба была менее упорной. Елена Слесаренко все высоты до 2,01 м включительно брала с первой попытки, чем не оставила своим соперницам шансов на чемпионство. В ранге победительницы она также пыталась установить рекорд России, но все её три прыжка на 2,05 м закончились неудачно

Новый мировой рекорд в женской эстафете 4×800 метров установила сборная Свердловской области, в составе которой выступали Евгения Зинурова, Ольга Котлярова, Мария Савинова и Наталья Игнатова. Девушки преодолели дистанцию за 8.14,53 и на 4 секунды превзошли предыдущее достижение. Данный рекорд не был ратифицирован ИААФ, причиной чему послужило отсутствие допинг-контроля.

На чемпионате был зафиксирован ещё один мировой рекорд, в женском беге на 1500 метров, где свой же результат улучшила Елена Соболева, доведя его до 3.58,05. Однако через полгода стало известно о антидопинговых нарушениях со стороны спортсменки, допущенных ещё в 2007 году, по результатам расследования которых все её результаты с апреля 2007 года были аннулированы, в том числе многочисленные рекорды и победы. Однако высокий темп, заданный Соболевой в победных забегах, позволил ряду бегуний показать лучшие результаты в своей карьере. Екатерина Мартынова на 1500 метрах установила новое высшее европейское достижение среди молодёжи (до 23 лет) — 4.03,68, а Мария Шапаева в этой же возрастной категории побила всероссийский рекорд на дистанции 800 метров — 1.59,71.

Медалисты

Мужчины 

 23 апреля 2008 года ИААФ в своём ежемесячном информационном письме сообщила о дисквалификации 8 российских легкоатлетов. Среди них оказался и участник Олимпийских игр, призёр чемпионатов России Андрей Рудницкий, выступающий в беге на 400 метров. В допинг-пробе, взятой у него 10 февраля на чемпионате России в помещении — 2008, были обнаружены следы употребления запрещённых препаратов. Решением Антидопинговой комиссии ВФЛА за данное нарушение спортсмен был дисквалифицирован на 2 года, а его результаты на чемпионате России в помещении — 2008 в соответствии с правилами были аннулированы, в том числе 1-е место сборной Свердловской области (Иван Теплых, Андрей Рудницкий, Александр Усов, Иван Бузолин) в эстафете 4×200 метров с результатом 1.24,87.

Женщины 

 31 июля 2008 года ИААФ отстранила от участия в соревнованиях семь ведущих российских легкоатлеток: Елену Соболеву, Дарью Пищальникову, Гульфию Ханафееву, Юлию Фоменко, Светлану Черкасову, Татьяну Томашову и Ольгу Егорову. Причиной стал выявленный факт подмены спортсменками своих допинг-проб, вывод о чём был сделан на основании несовпадения ДНК при их сравнительном анализе. В результате проведённого разбирательства Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики 20 октября 2008 года принял решение дисквалифицировать всех спортсменок на 2 года с аннулированием всех их результатов с момента забора первой допинг-пробы (апрель—май 2007 года). Позднее, после апелляции ИААФ, Спортивный арбитражный суд в Лозанне увеличил срок дисквалификации до 2 лет и 9 месяцев и отодвинул срок начала её отсчёта на сентябрь 2008 года. Даты начала аннулирования результатов оставлены в силе. Таким образом, следующие спортсменки были лишены своих результатов на чемпионате России в помещении — 2008:
800 м: Елена Соболева (1-е место с рекордом России 1.56,49).
1500 м: Елена Соболева (1-е место с мировым рекордом 3.58,05) и Юлия Фоменко-Чиженко (2-е место, 4.00,21).

Чемпионат России по бегу на 100 км 
Чемпионат России по бегу на 100 километров в помещении прошёл 25—26 января в Москве в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Крылатское». Соревнования прошли в рамках VIII сверхмарафона «Ночь Москвы» — Кубка Пассаторе по 6-часовому бегу. В соответствии с регламентом дистанцию 100 км могли закончить только те участники, кто после 6 часов бега преодолел более 70 км. В итоге до финиша добрались 5 мужчин и 4 женщины.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 2—3 февраля 2008 года в Санкт-Петербурге на Зимнем стадионе. На счету обоих чемпионов — лучшие результаты сезона в мире и личные рекорды: Александр Погорелов — 6136 очков, Анна Богданова — 4762 очка. Впервые в истории чемпионатов страны все три призёра среди мужчин набрали больше 6100 очков.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате мира 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате мира в помещении в испанской Валенсии вошли:

Мужчины

60 м: Андрей Епишин.
400 м: Максим Дылдин, Денис Алексеев.
Эстафета 4х400 м: Максим Дылдин, Денис Алексеев, Владислав Фролов, Антон Кокорин, Иван Бузолин, Андрей Рудницкий, Юрий Борзаковский.
800 м: Дмитрий Богданов, Юрий Колдин.
1500 м: Сергей Иванов.
60 м с барьерами: Евгений Борисов, Игорь Перемота.
Прыжок в высоту: Ярослав Рыбаков, Андрей Терёшин.
Прыжок с шестом: Евгений Лукьяненко, Павел Герасимов.
Тройной прыжок: Данил Буркеня, Евгений Плотнир.
Толкание ядра: Павел Софьин.
Семиборье: Александр Погорелов, Михаил Логвиненко.

Женщины

60 м: Евгения Полякова, Светлана Набокина.
400 м: Олеся Зыкина, Наталья Назарова.
Эстафета 4х400 м: Олеся Зыкина, Наталья Назарова, Юлия Гущина, Татьяна Левина, Татьяна Фирова, Олеся Форшева.
800 м: Наталья Игнатова, Мария Савинова.
1500 м: Елена Соболева, Юлия Фоменко.
3000 м: Елена Сидорченкова, Ольга Комягина.
60 м с барьерами: Александра Антонова, Юлия Кондакова.
Прыжок в высоту: Елена Слесаренко, Екатерина Савченко.
Прыжок с шестом: Елена Исинбаева — имела освобождение от отбора, Светлана Феофанова.
Прыжок в длину: Ирина Симагина, Ольга Кучеренко.
Тройной прыжок: Анна Пятых, Олеся Буфалова.
Толкание ядра: Анна Омарова, Анна Авдеева.
Пятиборье: Татьяна Чернова — имела освобождение от отбора, Анна Богданова.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2008

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 2008 года
Чемпионаты России в 2008 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
2008 год в лёгкой атлетике
2008 год в Москве